Rudi Garcia (franciául:[ʁydi ɡaʁsja]; spanyolul:[ˈruði ɣarˈθi.a]) (Nemours, 1964. február 20. –) francia labdarúgóközéppályás, 1994 óta edzősködik, 2013–2016-ig az olasz élvonalbeli AS Roma vezetőedzője, előtte a Lille trénere. Ezt követően az Olympique Marseille majd az Olympique Lyon csapatainál edzősködött.

Edzői statisztika
2020. augusztus 19-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 

1964-ben született személyek
Francia labdarúgók
Francia labdarúgóedzők
Labdarúgó-középpályások
A Lille OSC labdarúgói
Az SM Caen labdarúgói
A Martigues labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Ligue 2 labdarúgói
A Saint-Étienne vezetőedzői
A Le Mans vezetőedzői
A Lille vezetőedzői
A Marseille vezetőedzői
Az AS Roma vezetőedzői
A Ligue 1 edzői
Francia bajnok labdarúgók
Élő személyek